Il doppio  del Kazan Kremlin Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jan Mertl e Jurij Ščukin hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Tobias Kamke e Julian Reister.

Seeds 

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
  Aleksej Kedrjuk /  Denis Matsukevich (secondo turno)

  Evgenij Kirillov /  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Ivan Anikanov /  Andrej Kumancov (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kazan Kremlin Cup 2010